Stjepan I. Lacković, hrvatski ban iz 14. stoljeća (stolovao 1350-1352. godine)
 Stjepan II. Lacković, hrvatski ban iz 14. stoljeća (1371-1372. i 1383-1384.)
 Stjepan Lacković (svećenik), hrvatski katolički svećenik, tajnik Alojzija Stepinca za vrijeme II. svjetskog rata